Durisol bezeichnet:

 Durisol (Dämmstoff), einen Baustoff aus Holzfasern
 Durisol (Bodentyp), einen Salzakkumulationsboden